Artificiell, via franska från latinet artificialis ’konstgjord’, kan avse:
Artificiell intelligens ‒ intelligens hos maskiner eller programvara
Artificiell klättring ‒ en klättrare använder utrustning för att ta sig uppför en vägg.
Artificiell skidbacke ‒ en skidbacke som har byggts av schaktmassor eller fyllnadsmassor
Artificiella rev ‒ ett konstgjort rev
Artificiellt språk ‒ ett språk vars fonologi, grammatik och ordförråd är specifikt skapat av en individ eller en mindre grupp

Se även
Insemination
Kloning